Vép, een plaats in Hongarije
 VEP, een Nederlandse amateurvoetbalclub